Pillsbury steht für:

 Pillsbury Company, US-amerikanischer Lebensmittelhersteller mit Sitz in Minneapolis
 Pillsbury A Mill, für mehr als vierzig Jahre die größte Getreidemühle der Welt

Pillsbury ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Alfred Pillsbury (1842–1899), US-amerikanischer Unternehmer
 Garth Pillsbury (* 1938), US-amerikanischer Schauspieler
 Harry Nelson Pillsbury (1872–1906), US-amerikanischer Schachspieler
 John Sargent Pillsbury (1828–1901), US-amerikanischer Unternehmer und Politiker (Minnesota)
 Sam Pillsbury (* 1946), US-amerikanisch-neuseeländischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Sarah Pillsbury (* 1951), US-amerikanische Filmproduzentin
 Sarah Pillsbury Harkness (1914–2013), US-amerikanische Architektin

Sonstiges:
 Pillsbury (North Dakota), Ort in North Dakota, Vereinigte Staaten
 Pillsbury Tower, Vulkankegel im Ellsworthland, Antarktika